

Geografia 
 Filippine
 Infanta – municipalità della Provincia di Pangasinan
 Infanta – municipalità della Provincia di Quezon

Sudafrica

Infanta – centro abitato della provincia del Capo Occidentale

Letteratura 
Afrikaan Blues (Infanta) – romanzo di Deon Meyer del 2005

Storia 
 Infanta – figlia femmina del sovrano regnante della monarchia spagnola e, in passato, della monarchia portoghese